Hymna Sierry Leone je píseň High We Exalt Thee, Realm of the Free (). Text napsal Clifford Nelson Fyle a píseň složil John Akar. V roce 1961 se země stala nezávislou na Spojeném království a spolu s vyhlášením nezávislosti nahradila dosavadní britskou hymnu God Save the Queen.

Oficiální text 
High we exalt thee, realm of the free;
Great is the love we have for thee;
Firmly united ever we stand,
Singing thy praise, O native land.
We raise up our hearts and our voices on high,
The hills and the valleys re-echo our cry;
Blessing and peace be ever thine own,
Land that we love, our Sierra Leone.

One with a faith that wisdom inspires,
One with a zeal that never tires;
Ever we seek to honour thy name,
Ours is the labour, thine the fame.
We pray that no harm on thy children may fall,
That blessing and peace may descend on us all;
So may we serve thee ever alone,
Land that we love, our Sierra Leone.

Knowledge and truth our forefathers spread,
Mighty the nations whom they led;
Mighty they made thee, so too may we
Show forth the good that is ever in thee.
We pledge our devotion, our strength and our might,
Thy cause to defend and to stand for thy right;
All that we have be ever thine own,
Land that we love, our Sierra Leone.

Odkazy

Související články 
 Vlajka Sierry Leone
 Státní znak Sierry Leone

Externí odkazy 
 

Sierra Leone
Hymna